NIAG steht für:

 NATO Industrial Advisory Group
 Niederrheinische Verkehrsbetriebe

NIAG